La Tribune BFM est une interview politique diffusée entre  et  simultanément sur la radio d’information économique BFM Radio et la chaîne française d'information en continu BFM TV, en partenariat avec le site de partage de vidéos Dailymotion.

Historique 
Succédant à l'interview Le duo BFM programmé le jeudi midi, l'émission est diffusée à partir du . Présentée par Olivier Mazerolle, Ruth Elkrief (BFM TV) et Hedwige Chevrillon (BFM Radio), La Tribune BFM est diffusée jusqu'en  tous les dimanches de  à .

En , l'émission est remplacée par un nouveau rendez-vous politique dominical.

Notes et références 

Programme du dimanche
Programme contenant une interview
Émission de radio depuis la France
Émission de radio en français
Émission politique à la radio
Émission de radio sur BFM Business
Émission de radio créée en 2008
Émission de télévision politique
Émission diffusée sur BFM TV